Франц Хайнцль (; 30 ноября 1891, Штоккерау — 16 мая 1922) — австрийский футболист, нападающий.

Клубная карьера

Карьера в сборной

Достижения 
 Чемпион Австрии: 1913/14
 Лучший бомбардир чемпионата Австрии: 1915

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу